Yara puede referirse a:

Lugares 
 Yara, ciudad y municipio de la provincia de Granma en el este de Cuba.
Luz de Yara, leyenda que se ha arraigado fuertemente entre los habitantes de Yara, Cuba.
 Grito de Yara, inicio del proceso independentista de Cuba de España.
 Estadio Baba Yara, estadio multiusos que se encuentra en Kumasi (Ghana),
 Iara comuna rumana

Personas 
 Yara (cantante), cantante cristiana libanesa.
 Yara van Kerkhof, patinadora de velocidad sobre pista corta neerlandesa.
Yara Puebla, actriz y productora española.
Yara Sallam, defensora de los derechos humanos y feminista egipcia.
Yara Shahidi, actriz estadounidense.
 Yara Tupynambá, artista plástica brasileña.
 Yūsaku Yara, actor de voz japonés que actualmente está afiliado con Vi-Vo..

En entretenimiento 
 Yara (telenovela), telenovela mexicana.
 Yara prohibida, telenovela puertorriqueña.

Mitología 
María Lionza también conocida como Yara
Iara (folklore) sirena brasileña

Otros 
 Yara International, empresa internacional noruega de la industria química.
 Yara (Hydroscaphidae), escarabajos originarios de América tropical.